Mycopsylla är ett släkte av insekter. Mycopsylla ingår i familjen Homotomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladloppor
Mycopsylla